

Geografia

Austria 
 St. Margarethen an der Raab – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz
 St. Margarethen an der Sierning – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land
 St. Margarethen im Lungau – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Tamsweg

Zobacz też 
 Lebring-St. Margarethen
 St. Margareten
 Sankt Margarethen